André Hoffmann může být:
 André Hoffmann (fotbalista) (* 1993) – německý fotbalista
 André Hoffmann (politik) (* 1941) – lucemburský politik
 André Hoffmann (rychlobruslař) (* 1961) – východoněmecký rychlobruslař